Dario Buzzolan – scrittore italiano
 Ugo Buzzolan – giornalista italiano